Daniel Florencio Sánchez, calciatore uruguaiano
Daniel Alonso Sánchez, calciatore peruviano
Daniel Sánchez Ayala, calciatore spagnolo
Daniel Sánchez, giocatore di biliardo spagnolo
Daniel Sánchez, sceneggiatore